Tognini ist der Familienname folgender Personen

 Franco Tognini (1907–1980), italienischer Turner
 Michel Tognini (* 1949), französischer Astronaut
 Omar Tognini (* 1977), Schweizer Eishockeyspieler